Ellos – gruppo musicale spagnolo
 Ellös – area urbana della Svezia situata nel comune di Orust